Фонтене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Орлеана, 29 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Фонтене на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Фонтене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр